

Biografia 
Era il figlio di Arthur Hamilton-Gordon, I barone Stanmore, e di sua moglie, Rachel Emily Shaw-Lefevre, figlia di John Shaw-Lefevre. Frequentò il Winchester College e il Trinity College (Cambridge).

Carriera 
Ha servito come segretario privato (1892-1895) successivamente del First Commissioner of Works e il President of the Local Government Board. Hamilton-Gordon fu arruolato nel Hampshire Regiment, ma nel gennaio 1902 venne trasferito, come capitano del 3º Battaglione del Gordon Highlanders.

Dopo essere succeduto al padre nel 1912, servì come Lord-in-Waiting sotto il governo di H. H. Asquith e di David Lloyd George (1914-1922). Fu tesoriere del St Bartholomew's Hospital (1921-1937). Fu un membro del consiglio privato.

Morte 
Morì il 13 aprile 1957, all'età di 86 anni.

Ascendenza

Onorificenze

Onorificenze britanniche

Note

Collegamenti esterni 
 

George Hamilton-Gordon, 02 barone Stanmore
George Hamilton-Gordon, 02 barone Stanmore
George Hamilton-Gordon, 02 barone Stanmore
George Hamilton-Gordon, 02 barone Stanmore